El término centro se utiliza en varios contextos en álgebra abstracta para denotar al conjunto de todos los elementos que conmutan con todos los demás. Más concretamente:
 El centro de un grupo G, denotado por   consiste en todos los elementos  tales que   .  El centro de un grupo  es un subgrupo normal de ;
 El centro de un anillo  es el subconjunto de R formado por todos los elementos  tales que  para todo . El centro de un anillo  es un subanillo conmutativo de , por lo que  es un álgebra sobre su centro;
 El centro de un álgebra asociativa  es el conjunto formado por los elementos  tales que  para todo . Véase también: álgebras centrales simples;
 El centro de un álgebra de Lie L es el conjunto de los elementos  tales que  para todo . Este conjunto es un ideal de Lie de .

Referencias 

Álgebra abstracta